

Geografia
Bernard – comune della contea di Dubuque (Iowa, Stati Uniti d'America)
Le Bernard – comune francese nella regione della Loira
Monte Bernard – montagna delle Alpi Graie

Personaggi
Bernard – personaggio del cartone animato Bernard l'orso
Bernard – personaggio della serie Ender's Game
Bernard – personaggio della serie televisiva Lost

Persone 

Bernard (Bernard Duarte) – calciatore brasiliano

Altro
Bernard – forma in varie lingue del nome proprio di persona Bernardo
Bernard – birrificio ceco
Cratere Bernard – cratere sulla superficie di Marte
Société des Avions Bernard – azienda aeronautica francese i cui modelli erano identificati con il marchio Bernard